De IndyCar Series 2014 was het negentiende kampioenschap van de IndyCar Series. De 98e Indianapolis 500 werd gehouden op 25 mei 2014.

Schema

Races vetgedrukt zijn onderdeel van de Triple Crown.

Teams en rijders

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Tony Kanaan: KV Racing Technology → Chip Ganassi Racing
 Sebastian Bourdais: Dragon Racing → KV Racing Technology
 Sebastián Saavedra: Dragon Racing → KV Racing Technology
 Ryan Briscoe: Panther Racing → Chip Ganassi Racing

 Nieuw/teruggekeerd in IndyCar Series
 Jack Hawksworth: Indy Lights (Schimdt Peterson Racing) → Bryan Herta Autosport
 Carlos Huertas: Formule Renault 3.5 Series (Carlin) → Dale Coyne Racing
 Sage Karam: Indy Lights (Schimdt Peterson Racing) → Bryan Herta Autosport
 Juan Pablo Montoya: NASCAR (Chip Ganassi Racing) → Team Penske
 Carlos Muñoz: Indy Lights (Andretti Autosport) → Andretti Autosport
 Mikhail Aleshin: Formule Renault 3.5 Series (Tech 1 Racing) → Schmidt Peterson Hamilton Motorsports

 Uit de IndyCar Series
 Conor Daly: A.J. Foyt Enterprises → GP2 Series (Venezuela GP Lazarus)
 Dario Franchitti: Chip Ganassi Racing → 
 Tristan Vautier: Schmidt Peterson Hamilton Motorsports → 
 Simona De Silvestro: KV Racing Technology → (testrijder Sauber F1 Team)

Uitslagen 

* Oriol Servià, Jacques Villeneuve, Alex Tagliani en Martin Plowman hebben 10 punten in aftrek gekregen vanwege een motorwissel tijdens de Indianapolis 500.

Externe link 
 Officiële website

Indy Racing League naar jaar
Autosport in 2014